Sigala-Gala (Halongonan), een plaats in Indonesië
Sigala-Gala (Batang Toru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing